Динара Жумабековна (Султангалиева) Коскельдиева (, род. 8 декабря 1986; , Атырауская область, Казахская ССР) — казахстанская певица, финалистка молодёжного конкурса SuperStar KZ (третий сезон). Заслуженный деятель Казахстана (2010).

Карьера 
Брала первые уроки музыки у матери. В школьные годы участвовала в музыкальных конкурсах. Переехала в Алма-Ату, чтобы закончить девятый класс и поступить в музыкальный колледж. Поступила в класс заслуженного артиста СССР Лаки Кесоглу.

В 2006 году после окончания колледжа поступила в Казахскую национальную академию искусств к Кесоглу.

В 2006 году приняла участие в конкурсе «SuperStar KZ» и вышла в финал. Позже стала выступать в составе казахстанской группы «China Town». В 2009 году после окончания академии стала известна как сольная певица Динара Султан. В 2010 году приняла участие в телешоу «Екі Жұлдыз».

Награды 
 2010 — Указом Президента Республики Казахстан от 20 июля 2010 года награждена почётным званием «Заслуженный деятель Республики Казахстан» ()

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Казахстана